Plan B steht für:
 allgemein eine Alternative, falls der eigentliche Plan nicht gelingen sollte
 in den Vereinigten Staaten eine Handelsbezeichnung für die Pille danach
 Plan B Entertainment, Filmproduktionsgesellschaft
 plan b (Dokumentation), wöchentliche Fernsehreihe des ZDF
 Plan B (Coachingformat), Fernsehreihe bei ZDFneo (2010)
 Plan B (Radio), Radiosendung bei 1LIVE

Musik:
 Plan B (Musiker) (bürgerlich Benjamin Paul Drew; * 1983), britischer Hip-Hop- und Soulmusiker und Schauspieler
 Plan B (Band), deutsche Rockband (1984–1996)
 Plan B (Duo), puerto-ricanisches Reggaetón-Duo (ab 1999)
 Plan B (Album), Studioalbum von Huey Lewis & The News (2001)

Filmtitel:
 Plan B (2001), US-amerikanisch-dänischer Spielfilm von Greg Yaitanes
 Plan B (2009), argentinischer Spielfilm von Marco Berger
 Plan B für die Liebe, US-amerikanischer Spielfilm von Alan Poul (2010)
 Plan B: Scheiß auf Plan A, deutscher Spielfilm von Ufuk Genç und Michael Popescu (2016)
 Plan B (2021), US-amerikanischer Spielfilm von Natalie Morales